Motowilicha (russisch ) steht für:
 Motowilicha (Fluss), auch Bolschaja Motowilicha, Nebenfluss der Kama
 Motowilicha (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow (Russland)
 Motowilicha, frühere Werkssiedlung, ab 1925 Stadt, 1938 eingemeindet nach Perm (Russland) als Motowilichinski rajon, siehe Perm (Stadt)
 Motowilichinskije sawody, russischer Rüstungshersteller (Kurzform und Marke Motowilicha)